USS San Francisco es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS San Francisco (C-5), crucero protegido comisionado en 1890
 USS San Francisco (CA-38), crucero pesado de la clase New Orleans comisionado en 1934
 USS San Francisco (SSN-711), submarino nuclear de la clase Los Angeles comisionado en 1981

San Francisco, USS